Balatonmeer
 Balaton (Minnesota)
 Balaton (dorp), een dorp in Hongarije
 Balaton (auto), een automerk